Бољ може бити:

 Бољ, град у Мађарској
 Бољ (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република